Baião (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Baião (Portugal), een gemeente in Portugal
 baião (muziek), een muzieksoort uit het noorden van Brazilië